Innlandet este o regiune în partea de sud-est a Norvegiei. A fost înființată ca urmare a reformei administrative din 2020 prin comasarea provinciilor Hedmark și Oppland. Reședința provinciei este orașul Hamar.

Comune 
În prezent (2021) provincia Innlandet este împărțită in 46 de comune.

Note 

Fondări în 2020
Provinciile Norvegiei